Čordaš, Cordas bzw. Còrdas ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Čordaš (* 1976), kroatischer Fußballspieler 
 Dino 7 Cordas (1918–2006), eigentlich Horondino José da Silva, brasilianischer 7-Saiter-Gitarrist
 Leon Còrdas (1913–1987), französischer Schriftsteller 
 Stjepan Čordaš (* 1951), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Zlatko Čordaš (* 1948), jugoslawischer Tischtennisspieler und -trainer
 Zoltan Cordas (* 1962), jugoslawischer Handballtrainer